Svjetsko prvenstvo u vaterpolu 1982. četvrto je izdanje tog natjecanja. Održavalo se u Guayaquilu u Ekvadoru od 26. srpnja do 7. kolovoza.

Konačni poredak

Izvori 
 

Svjetska prvenstva u vaterpolu
Međunarodna športska natjecanja u Ekvadoru